Il doppio del torneo di tennis Zell Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-Claude Scherrer e Alexander Waske che hanno battuto in finale Werner Eschauer e Rogier Wassen 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jean-Claude Scherrer /  Alexander Waske (Campioni)
 Ota Fukárek /  Jurij Ščukin (semifinali)

 Werner Eschauer /  Rogier Wassen (finale)
 Kornel Bardoczky /  Ivo Klec (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zell Challenger 2004